Kepes ist der Familienname folgender Personen:

 Géza Képes (1909–1989), ungarischer Schriftsteller und Übersetzer
 György Kepes (1906–2001), Maler, Photograph, Designer und Kunsttheoretiker